Abraham Daninos (1797-1872), auteur algérien ;
 Albert Daninos Pacha (1843-1925), égyptologue ;
 Franck Daninos, journaliste du magazine La Recherche ;
 Deux frères :
 Jean Daninos (1906-2001), fabricant d'automobile,
 Pierre Daninos (1913-2005), écrivain humoriste français ;
 Paul Belaiche-Daninos (né en 1933), écrivain français.